Fiat 522 — автомобиль большого класса, выпускавшийся компанией Fiat с 1931 по 1933 год.

522 была основана на предыдущих моделях и отличалась новым шасси и укороченной колёсной базой.

Двигатель — рядный, шестицилиндровый, объёмом 2,516 куб. см., с заявленной мощностью 52 л. с. На автомобиль также устанавливалась 4-ступенчатая полностью синхронизированная механическая коробка переключения передач, что было выше обычных стандартов того времени.

На модели 522 впервые был установлен прямоугольный логотип Фиат: в то время это были буквы золотого цвета на красном фоне.

Всего произведено почти 6000 экземпляров. Также выпускалась модель Fiat 522 CSS: у этой версии двигатель имел большую степень сжатия и оснащался двумя карбюраторами.

Литература 
 Fred Steiningen Fiat Personenwagen, 1994. ISBN 3-923448-37-6

Ссылки 

522